Ги Мизерк (, 16 июля 1945, Фруашапель, Бельгия — 9 апреля 2020) — бельгийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Ги Мизерк родился 16 июля 1945 года в бельгийской коммуне Фруашапель.

Начал играть в хоккей на траве в возрасте 8-9 лет. Выступал за «Парк Волюве», в составе которого выиграл Кубок Бельгии 1964 года. С 1969 года играл за «Юккль», став 10-кратным чемпионом страны. Трижды играл в финале Кубка европейских чемпионов в 1976, 1977 и 1984 годах.

В 1964 году вошёл в состав сборной Бельгии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, поделившей 11-12-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Гонконга и Малайзии).

В 1966 году получил приз «Золотая клюшка» лучшему хоккеисту Бельгии.

В 1968 году вошёл в состав сборной Бельгии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 9-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Франции.

В 1972 году вошёл в состав сборной Бельгии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 10-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных ФРГ и Малайзии).

В 1976 году вошёл в состав сборной Бельгии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 9-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 6 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Новой Зеландии.

В 1980 году должен был выступать на летних Олимпийских играх в Москве, однако Бельгия бойкотировала их.

В течение карьеры провёл за сборную Бельгии 190 матчей.

Работал учителем физкультуры.

Умер 9 апреля 2020 года после продолжительной болезни.

Примечания 

Хоккеисты на траве Бельгии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года